Isolahti kan syfta på:
 
Storviken, 
Isolahti (sjö), sjö i Egentliga Finland, 
Isolahti (vik i Kajanaland), vik i Kajanaland, 
Isolahti (vik i Norra Österbotten), vik i Norra Österbotten,